Grand Prix Belgii 1991 (oryg. Grand Prix de Belgique) – 11. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1991, która odbyła się 25 sierpnia 1991, po raz 26. na torze Spa-Francorchamps.

49. Grand Prix Belgii, 38. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja 

Belgia
1991
1991 w Belgii